La gara di slalom speciale maschile dello sci alpino dei XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang si è svolta il 22 febbraio 2018, a partire dalle ore 10:00 (UTC+9), presso il  comprensorio sciistico di Yongpyong.

Lo sciatore svedese André Myhrer ha conquistato la medaglia d'oro; lo svizzero Ramon Zenhäusern ha ottenuto la medaglia d'argento, mentre il bronzo è stato assegnato all'austriaco Michael Matt.

Classifica di gara

Informazioni 

Data: Giovedì 22 febbraio 2018 
Ora locale: 10:00  
Pista: Rainbow 1
Partenza: 1176 m, arrivo: 965 m 
Dislivello: 211 m 
Tracciatori:  Michael Pircher (1ª manche) e  Stefano Costazza (2ª manche), 66 porte

Legenda:
 DNS = non partito (Did Not Start)
 DNF = prova non completata (Did Not Finish)
 DSQ = squalificato (Disqualified)
 Pos. = posizione

Bibliografia 
 The Pyeongchang Organising Committee for the XXIII Olympic Winter Games, Official Results Book - Alpine Skiing, Olympic World Library

Collegamenti esterni 
 

Slalom speciale maschile